Шведський календар іменин прийнято в 2001 році робочою групою під керівництвом Шведської академії.
Перелік не має офіційного статусу, але використовується більшістю видавців. Після 1972 року, коли старий календар іменин  втратив офіційний статус, існувало кілька варіантів подібних календарів. Новий перелік буде оновлюватися кожні 15 років.

Січень
 Новий рік, відсутнє ім'я 
 Svea
 Alfred, Alfrida
 Rut
 Hanna, Hannele
 Kasper, Melker, Baltsar
 August, Augusta
 Erland
 Gunnar, Gunder
 Sigurd, Sigbritt
 Jan, Jannike
 Frideborg, Fridolf
 Knut
 Felix, Felicia
 Laura, Lorentz
 Hjalmar, Helmer
 Anton, Tony
 Hilda, Hildur
 Henrik
 Fabian, Sebastian
 Agnes, Agneta
 Vincent, Viktor
 Frej, Freja
 Erika
 Paul, Pål
 Bodil, Boel
 Göte, Göta
 Karl (*), Karla
 Diana
 Gunilla, Gunhild
 Ivar, Joar

Лютий
 Max, Maximilian
 Стрітення (відсутнє ім'я)
 Disa, Hjördis
 Ansgar, Anselm
 Agata, Agda
 Dorotea, Doris
 Rikard, Dick
 Berta, Bert
 Fanny, Franciska
 Iris
 Yngve, Inge
 Evelina, Evy
 Agne, Ove
 Valentin
 Sigfrid 
 Julia, Julius
 Alexandra, Sandra
 Frida, Fritiof
 Gabriella, Ella
 Vivianne
 Hilding
 Pia
 Torsten, Torun
 Mattias, Mats
 Sigvard, Sivert
 Torgny, Torkel
 Lage
 Maria
 Високосний день (відсутнє ім'я)

Березень
 Albin, Elvira
 Ernst, Erna
 Gunborg, Gunvor
 Adrian, Adriana
 Tora, Tove
 Ebba, Ebbe
 Camilla
 Siv, Saga (2018)
 Torbjörn, Torleif
 Edla, Ada
 Edvin, Egon
 Viktoria, Victoria (*)
 Greger
 Matilda, Maud
 Kristoffer, Christel
 Herbert, Gilbert
 Gertrud
 Edvard, Edmund
 Josef, Josefina
 Joakim, Kim
 Bengt
 Kennet, Kent
 Gerda, Gerd
 Gabriel, Rafael
 Благовіщення (відсутнє ім'я)
 Emanuel
 Rudolf, Ralf
 Malkolm, Morgan
 Jonas, Jens
 Holger, Holmfrid
 Ester

Квітень
 Harald, Hervor
 Gudmund, Ingemund
 Ferdinand, Nanna
 Marianne, Marlene
 Irene, Irja
 Vilhelm, William (2011)
 Irma, Irmelin
 Nadja, Tanja
 Otto, Ottilia
 Ingvar, Ingvor
 Ulf, Ylva
 Liv
 Artur, Douglas
 Tiburtius
 Olivia, Oliver
 Patrik, Patricia
 Elias, Elis
 Valdemar, Volmar
 Olaus, Ola
 Amalia, Amelie
 Anneli, Annika
 Allan, Glenn
 Georg, Göran
 Vega
 Markus
 Teresia, Terese
 Engelbrekt
 Ture, Tyra
 Tyko
 Mariana

Травень
 Valborg
 Filip, Phillip (*), Filippa
 John, Jane
 Monika, Mona
 Gotthard, Erhard
 Marit, Rita
 Carina, Carita
 Åke
 Reidar, Reidun
 Esbjörn, Styrbjörn
 Märta, Märit
 Charlotta, Lotta
 Linnea, Linn
 Halvard, Halvar
 Sofia, Sonja
 Ronald, Ronny
 Rebecka, Ruben
 Erik
 Maj, Majken
 Karolina, Carola
 Konstantin, Conny
 Hemming, Henning
 Desideria, Desirée
 Ivan, Vanja
 Urban
 Vilhelmina, Vilma
 Beda, Blenda
 Ingeborg, Borghild
 Yvonne, Jeanette
 Vera, Veronika
 Petronella, Pernilla

Червень
 Gun, Gunnel
 Rutger, Roger
 Ingemar, Gudmar
 Solbritt, Solveig
 Bo
 Gustav, Gösta
 Robert, Robin
 Eivor, Majvor
 Börje, Birger
 Svante, Boris
 Bertil, Berthold
 Eskil
 Aina, Aino
 Håkan, Hakon
 Margit, Margot
 Axel, Axelina
 Torborg, Torvald
 Björn, Bjarne
 Germund, Görel
 Linda
 Alf, Alvar
 Paulina, Paula
 Adolf, Alice
 Іван Хреститель (відсутнє ім'я)
 David, Salomon
 Rakel, Lea
 Selma, Fingal
 Leo
 Peter, Petra
 Elof, Leif

Липень
 Aron, Mirjam
 Rosa, Rosita
 Aurora
 Ulrika, Ulla
 Laila, Ritva
 Esaias, Jessika
 Klas
 Kjell
 Jörgen, Örjan
 André, Andrea
 Eleonora, Ellinor, Leonore (*)
 Herman, Hermine
 Joel, Judit
 Folke
 Ragnhild, Ragnvald
 Reinhold, Reine
 Bruno
 Fredrik, Fritz
 Sara
 Margareta, Greta
 Johanna
 Magdalena, Madeleine (*)
 Emma, Emmy (2015)
 Kristina, Kerstin
 Jakob
 Jesper, Jasmin (2015)
 Marta
 Botvid, Seved
 Olof
 Algot
 Helena, Elin

Серпень
 Per
 Karin, Kajsa
 Tage
 Arne, Arnold
 Ulrik, Alrik
 Alfons, Inez
 Dennis, Denise
 Silvia (*), Sylvia
 Roland
 Lars
 Susanna
 Klara
 Kaj
 Uno
 Stella, Estelle (*)
 Brynolf
 Verner, Valter
 Ellen, Lena
 Magnus, Måns
 Bernhard, Bernt
 Jon, Jonna
 Henrietta, Henrika
 Signe, Signhild
 Bartolomeus
 Lovisa, Louise
 Östen
 Rolf, Raoul
 Fatima, Leila (2011)
 Hans, Hampus
 Albert, Albertina
 Arvid, Vidar

Вересень
 Samuel, Sam (2011)
 Justus, Justina
 Alfhild, Alva
 Gisela
 Adela, Heidi
 Lilian (*), Lilly
 Kevin, Roy (2011)
 Alma, Hulda
 Anita, Annette
 Tord, Turid
 Dagny, Helny
 Åsa, Åslög
 Sture
 Ida, Ronja (2018)
 Sigrid, Siri
 Dag, Daga
 Hildegard, Magnhild
 Orvar
 Fredrika
 Elise, Lisa, James
 Matteus
 Maurits, Moritz
 Tekla, Tea
 Gerhard, Gert
 Tryggve
 Enar, Einar
 Dagmar, Rigmor
 Lennart, Leonard
 Mikael, Mikaela
 Helge

Жовтень
 Ragnar, Ragna
 Ludvig, Love
 Evald, Osvald
 Frans, Frank
 Bror
 Jenny, Jennifer
 Birgitta (*), Britta
 Nils
 Ingrid, Inger
 Harry, Harriet
 Erling, Jarl
 Valfrid, Manfred
 Berit, Birgit
 Stellan
 Hedvig, Hillevi
 Finn
 Antonia, Toini
 Lukas
 Tore, Tor
 Sibylla (*)
 Ursula, Yrsa
 Marika, Marita
 Severin, Sören
 Evert, Eilert
 Inga, Ingalill
 Amanda, Rasmus
 Sabina
 Simon, Simone
 Viola
 Elsa, Isabella
 Edit, Edgar

Листопад 
 Хелловін (відсутнє ім'я)
 Tobias
 Hubert, Hugo
 Sverker
 Eugen, Eugenia
 Gustav Adolf (*)
 Ingegerd, Ingela
 Vendela
 Teodor,  Teodora
 Martin, Martina
 Mårten
 Konrad, Kurt
 Kristian, Krister
 Emil, Emilia
 Leopold
 Vibeke, Viveka
 Naemi, Naima
 Lillemor, Moa
 Elisabet, Lisbet
 Pontus, Marina
 Helga, Olga
 Cecilia, Sissela
 Klemens
 Gudrun, Rune
 Katarina, Katja
 Linus
 Astrid, Asta
 Malte
 Sune
 Andreas, Anders

Грудень
 Oskar, Ossian
 Beata, Beatrice
 Lydia
 Barbara, Barbro
 Sven
 Nikolaus, Niklas, Nicolas (*)
 Angela, Angelika
 Virginia
 Anna
 Malin, Malena
 Daniel, Daniela
 Alexander, Alexis
 Lucia
 Sten, Sixten
 Gottfrid
 Assar
 Stig
 Abraham
 Isak
 Israel, Moses
 Tomas
 Natanael, Jonatan
 Adam
 Eva
 Різдво (відсутнє ім'я)
 Stefan, Staffan
 Johannes, Johan
 Benjamin
 Natalia, Natalie
 Abel,Set
 Sylvester

Примітки

Шведські імена
Свята Швеції